A Johnny Bravo amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a Hanna-Barbera készített, és egész estés rajzfilm is készült belőle, Johnny Bravo Goes to Bollywood címmel. Amerikában 1997 és 2004 között vetítette premier epizódokkal a Cartoon Network. Magyarországon 2002-ben mutatta be a Viasat 3, majd még ugyanabban az évben elkezdte adni a frissen indult, magyar nyelvű Cartoon Network is. A későbbiekben a Boomerang ismételte.

Ismertető 
Johnny Bravo egy rendkívül izmos, a kinézetére sokat adó, önmaga szerint macsó férfi. Minden nőt el akar csábítani, de ez sosem jön neki össze. Rendszerint még a leggyengébb nőszemély is képes egy pofonnal leállítani. Johnny anyukája pedig excentrikus asszony, végtelen energiával és lelkesedéssel. Ellenállhatatlan sarokköve Johnny életének, ráadásul Johnny vágya, hogy a legjobb fiú legyen, lehetetlenné teszi számára, hogy anyja bármely szeszélyére nemet mondhasson. A szomszédban lakó nyolcéves Kicsi Suzy pedig Johnnyt választotta ki játszótársának. Johnny balszerencséjére, ha Kicsi Suzy megjelenik, akkor Johnny minden hibája láthatóvá válik a világ számára.

Szereplők 
Johnny Bravo
Johnny egy rendkívül izmos, a kinézetére sokat adó, önmaga szerint macsó férfi. Minden nőt el akar csábítani, de ez sosem jön neki össze, rendszerint még a leggyengébb nőszemély is egy pofonnal elállítja a kísérlettől a hatalmas méretű, de gyenge Johnnyt. Johnny alapvetően jóindulatú, de meglehetősen együgyű. Elvis Presleyről mintázták.

Bunny Bravo
Johnny anyja nagyon szereti „fiacskáját”, de úgy kezeli, mintha még kisgyerek lenne (amiben van valami, ha Johnny eszét vesszük figyelembe).

Kicsi Suzy
A szomszédban lakó, nyolcéves kislány. Johnny játszótársa.

Carl Chryniszzswic
Johnny egyik legjobb barátja. Carl egy szemüveges tudósfajta fiatal.

Szinkron

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
 

1997-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2004-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Szituációs komédiák
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
Hanna-Barbera